Ро́берт Арама́йо (; род. 7 ноября 1992, Халл, Англия) — английский актёр испанского происхождения.

Жизнь и карьера 
Актёрская карьера Арамайо началась в возрасте семи лет, когда он исполнил роль Багси Мэлоуна в постановке начальной школы. Когда ему исполнилось десять лет, он присоединился к молодёжному театру Халл-Трак, где он выступал в трёх пьесах за год. Его старшая сестра Лора также начала актёрскую карьеру в молодёжном театре Халл-Трак и изучала драму в театральной школе Арден в Манчестере.

Он посещал Уайкский колледж в Халле и в 2011 году получил место в престижной Джульярдской школе в Нью-Йорке. Его выступление в Джульярдской постановке «Заводного апельсина» Энтони Бёрджесса в роли Алекса, главного персонажа пьесы, принесло ему первую роль в кино в итало-американском фильме «Турист».

В 2016 году Роберт исполнил роль молодого лорда Эддарда Старка в шестом сезоне сериала HBO «Игра престолов».

Арамайо сыграл роль инженера-механика и сооснователя «Harley-Davidson» Уильяма С. Харли в мини-сериале Discovery Channel «Харли и братья Дэвидсон», который шёл по телевидению с 5 по 7 сентября 2016 года. Также в этом году он появился в фильме Тома Форда «Под покровом ночи». Он появится в мини-сериале HBO «Льюис и Кларк».

7 января 2020 года было объявлено, что Арамайо получил роль персонажа под именем «Белдор», который, как предполагается, будет играть главную роль в телесериале Amazon «Властелин колец: Кольца власти». В феврале 2022 года стало известно, что он исполнит роль эльфийского владыки Элронда.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 Juilliard School résumé

Выпускники Джульярдской школы
Киноактёры Великобритании